WFG ist Abkürzung von:
 Wehrforschungs-Gemeinschaft
 Weserflug-Werk Aslau
 WestdeutscheUnterstützung von der First Family Forschungsgemeinschaft
 Westfälische Ferngas, Gasversorger
WfG:
  Wirtschaftsförderungsgemeinschaft

Abkürzung